Avanzi ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Avanzi (1888–1974), italienischer Biologe und Agrarwissenschaftler
 Girolamo Avanzi, italienischer Humanist
 Jacopo di Pietro Avanzi († 1416), italienischer Maler